

Sigle 
 Effetto di posizione variegato (Position-effect variegation)
 Partito Evangelico Svizzero
 Potenziali evocati visivi
 Pre eccitazione ventricolare
 Prima dell'Era volgare – equivalente di avanti Cristo nelle date
 Politica europea di vicinato

Codici 
 pev – codice ISO 639-3 della lingua pémoo